Příjmení českého původu Smetana nosí více osobností:

 Anton Smetana (* 1944) – slovenský fotbalista
 Antonín Smetana (1863–1939) – československý politik, v letech 1920–1925 senátor za sociální demokracii
 Augustin Smetana (1814–1851) – český kněz a filozof
 Bedřich Smetana (1824–1884) – český hudební skladatel
 Emma Smetana (* 1988) – česká herečka, muzikantka a moderátorka
 František Smetana (1914–2004) – český violoncellista a pedagog
 Jan Smetana – vícero nositelů
 Jindřich Smetana (* 1954) – český výtvarník, scénograf a VŠ pedagog, od roku 2011 rektor VŠUP v Praze
 Jiří Smetana (1945–2016) – český muzikant, skladatel a producent
 Josef František Smetana (1801–1861) – český kněz a buditel, fyzik, astronom, historik a básník; bratranec Bedřicha Smetany
 Karel Smetana – více nositelů
 Libor Smetana (* 1970) - český fotbalista
 Martin Smetana (* 1969) – český politik SPR-RSČ
 Miloslav Smetana (* 1953) – český fotbalista
 Miloš Smetana (1932–2009) – český scenárista a dramaturg
 Ondřej Smetana (* 1982) – český fotbalista
 Pavel Smetana – více nositelů
 Robert Smetana (1904–1988) – hudební historik a folklorista
 Roman Smetana (* 1982) – olomoucký řidič, který maloval tykadla na předvolební plakáty
 Rudolf Smetana (* 1940) – český fotbalista
 Rudolf Smetana (lední hokejista) (* 1956) - český hokejista
 Václav Smetana (1934–2018) – český lékař, ortopéd
 Vladimír Smetana (* 1950) – český hudebník
 Zdeněk Smetana (1925–2016) – český výtvarník a animátor

ženská podoba s přechýlením
 Jindřiška Smetanová (1923–2012) – česká spisovatelka a překladatelka
 Veronika Smetanová (* 1993) - česká baskytaristka

podobná příjmení
 Smatana, Smatanová – více nositelů

související články
 Smetana (rozcestník)

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení